Padang Jaya (plaats), een plaats in Indonesië
Padang Jaya (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing